La Supercoupe d'Italie 2019 est la  édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. 

La Juventus, champion d'Italie 2018-2019 affronte la Lazio, vainqueur de la Coupe d'Italie 2018-2019, au Stade de l'Université du Roi-Saoud à Riyad, le .

La Lazio s'impose sur le score de 3 buts à 1, remportant ainsi pour la cinquième fois la compétition.

Feuille de match

Notes et références 

2019
Face-à-face de la Juventus FC
Face-à-face de la Lazio Rome
Football en Italie en 2019
Sport en Arabie saoudite en 2019
Football à Riyad
Compétition de football en Arabie saoudite
Sport en décembre 2019